Уо́тсон, Ва́тсон () — английская патронимическая фамилия. В буквальном переводе означает «сын Уота» () — уменьшительная формы имени Уолтер (). Занимает 36-е место по распространенности в Великобритании.

Известные носители 
 Уотсон, Альберт (род. 1942) — британский фотограф.
 Уотсон, Альберта (1955—2015) — канадская актриса кино и сериалов.
 Уотсон, Артур Кристофер (1927—2001) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор остовов Тёркс и Кайкос.
 Уотсон, Бен (род. 1985) — английский футболист, полузащитник клуба «Уиган Атлетик»
 Уотсон, Бубба (род. 1978) — американский профессиональный гольфист, левша.
 Уотсон, Бэрри (род. 1974) — американский актёр и модель.
 Уотсон, Верни (род. 1954) — американская актриса, писательница, преподаватель по актёрскому мастерству, режиссёр и продюсер.
 Уотсон, Вик (1897—1988) — английский футболист, нападающий
 
 Уотсон, Генри Куд (1816—1875) — американский музыкальный критик
 Уотсон, Джеймс (род. 1928) — американский биохимик
 Уотсон, Джеймс Крейг (1838—1880) — канадо-американский астроном
 Уотсон, Джессика (род. 1993) — австралийская мореплавательница.
 Уотсон, Джи-Вон (род. 1983) — ямайский футболист, полузащитник клуба «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной Ямайки.
 Уотсон, Джим (род. 1961) — мэр г. Оттава.
 Уотсон, Джимми (род. 1952) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Филадельфии Флайерз», брат Джо Уотсона.
 Уотсон, Джо (род. 1943) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Филадельфии Флайерз», брат Джимми Уотсона.
 
 Уотсон, Джордж (1654—1723) — шотландский финансист
 Уотсон, Док (1923—2012) — американский гитарист, композитор и певец
 Уотсон, Дональд (1910—2005) — британский общественный деятель
 Уотсон, Дэвид Мередит Сирс (1886—1973) — английский палеонтолог, иностранный член-корреспондент АН СССР (1932)
 
  (род. 2010) — британская актриса.
 Уотсон, Ирвинг (1914—1986) — австралийский и американский селекционер растений.
 Уотсон, Колин (1920—1983) — британский писатель, автор юмористических детективных романов
 Уотсон, Колум (род. 1989) — австралийский лыжник
 Уотсон, Крис (1867—1941) — австралийский политический деятель
 Уотсон, Лаклан (род. 2001) — американский актёр
 Уотсон, Лилиан (1857—1918) — британская теннисистка, финалистка Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде (1884)
 Уотсон, Линда (род. 1955) — зимбабвийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1980 года.
 Уотсон, Люсиль (1879—1962) — канадская актриса
 Уотсон, Майкл (1840—1889) — британский композитор
 
 Уотсон, Мод (1864—1946) — британская теннисистка, двукратная чемпионка Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде (1884, 1885)
 Уотсон, Мьюз (род. 1948) — американский актёр
 Уотсон, Остин (род. 1986) — американский рестлер, известный под именем Ксавье Вудс
 Уотсон, Пол (род. 1950) — канадский активист движений в защиту окружающей среды и за права животных.
 Уотсон, Роберт Спенс (1837—1911) — английский юрист и политический деятель.
 Уотсон, Сейдж (род. 1994) — канадская легкоатлетка.
 Уотсон, Си Джей (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.
 Уотсон, Сьюзан Келечи (род. 1981) — американская актриса.
 
 Уотсон, Уайт (1760—1835) — английский геолог, скульптор, каменщик, резчик и продавец минералов.
 
 
 Уотсон, Хезер (род.1992) — британская теннисистка.
 Уотсон, Хьюитт Коттрелл (1804—1881) — английский ботаник.
  (1714—1757) — британский морской офицер, губернатор Ньюфаундленда.
 Уотсон, Чарлз Гилберт (1879—1961) — австралийский шахматист.
 Уотсон, Эдвин (1883—1945) — американский генерал, военный помощник президента Рузвельта.
 Уотсон, Эйми (род. 1987) — австралийская лыжница.
 Уотсон, Элкейна (1758—1842) — американский предприниматель.
 Уотсон, Эмили (род. 1967) — английская киноактриса.
 Уотсон, Эмма (род. 1990) — британская актриса.
 Уотсон, Эндрю (1856—1921) — шотландский футболист. Первый темнокожий футболист, сыгравший за национальную сборную.
 Уотсон, Эрл (род. 1979) — американский баскетболист.

Составные фамилии 
 Сетон-Уотсон, Роберт Уильям (1879—1951) — британский государственный деятель, публицист и историк.
 Уотсон-Уотт, Роберт (1892—1973) — британский учёный и инженер.
 Уотсон-Уэнтуорт, Чарльз, 2-й маркиз Рокингемский (1730—1782) — английский политический деятель, премьер-министр Великобритании.

Вымышленные персонажи 
 Доктор Ватсон (Джон Уотсон) — литературный персонаж, друг и биограф Шерлока Холмса.
 Мэри Джейн Уотсон — персонаж комиксов о Человеке-Пауке компании Marvel, созданный Стэном Ли.

Псевдоним 
 Джуд Уотсон — псевдоним американской детской писательницы Джуди Бланделл

Топоним 
 Уотсон — город в штате Арканзас, США.
 Уотсон — район в округе Северная Канберра города Канберра, столицы Австралии.
 Уотсон — город в округе Чиппева, штат Миннесота, США.
 Уотсон (Иллинойс)
 Уотсон (Луизиана)
 Уотсон (Миннесота)
 Уотсон (Миссури)
 Уотсон (Нью-Йорк)
 Уотсон (Саскачеван)
 Уотсон-Лейк — город в юго-восточной части канадской территории Юкон, расположен в 14 км от границы с Британской Колумбией.
 Ватсон — ударный кратер в южной области обратной стороны Луны.

Художественные произведения 
 Уотсон и акула — картина маслом художника Джона Синглтона Копли 1778 года, изображающая спасение Брука Уотсона от нападения акулы в Гаване, Куба.
 Уотсоны — неоконченный роман английской писательницы Джейн Остин.

См. также 
  (вариант перевода)
 Watson (метеорит) — железный метеорит весом 93 кг
 IBM Watson — суперкомпьютер фирмы IBM, наиболее известный своей победой в Jeopardy!

Примечания